Пе́тля́ может означать:

Узел 
 Петля — изогнутый трос; элемент вязания. Бывают: открытая петля, закрытая петля, колы́шка. Термин «петля» может относиться к середине верёвки, отличаемой от её концов; дуге из верёвки; петлевому узлу.
 Петлевые узлы:
 Дубовая петля.
 Глухая петля.
 Совершенная петля.
 Висельная петля.
 Бурлацкая петля.
 Рыбацкая петля.
 Скользящая глухая петля.
 Эскимосская петля.
 Подвесная петля.
 Абалаковская петля.
 Петля — щелевое отверстие на одежде.

Наука 
 Петля в квантовой теории поля — замкнутый цикл на диаграмме Фейнмана.
 Петля в теории графов — ребро, ицидентное одной и той же вершине.
 Петля — путь, начальная точка которого совпадает с конечной.
 Токовая петля — способ передачи информации с помощью измеряемых значений силы электрического тока.
 Петля — диффузная туманность в созвездии Лебедя.
 Петля Барнарда — эмиссионная туманность в созвездии Ориона.

Литература 
 Петля — роман Кодзи Судзуки, третий в серии Звонок.
 Временная петля — фантастический термин.
 Кардонийская петля — роман российского фантаста Вадима Панова.

Кино

Спорт 
 Петля — один из манёвров фигурного катания.
 Петля Корбут — один из элементов гимнастики.
 Мёртвая петля — фигура пилотажа.

Техника 
 Петля (ТВ) — петличный микрофон, который обычно вешается на лацкан пиджака.
 Петля — элемент шрифта.
 Шарнирная петля — шарнирное соединение, предназначенное для навески дверей или откидных деталей в мебели.
 Пусковая петля — опубликованный проект системы кабельного транспорта, предназначенного для вывода грузов на околоземную орбиту.

Музыка 
 Петля Пристрастия — белорусская пост-панк-группа, основанная в 2004 году в Минске.

См. также 
 Петля Нестерова
 Петля Ориона
 Петля времени (значения)
 В петле